Maringa steht für
 Maringa (Kongo), linker Nebenfluss des Kongo
 Maringá, Stadt im brasilianischen Bundesstaat Paraná